Osoby:
 Aleksander Schiele (1890–1976) – polski taternik, narciarz, działacz turystyczny, brat bliźniak Kazimierza
 Armand Schiele (ur. 1967) – francuski narciarz alpejski
 Egon Schiele (1890–1918) – austriacki malarz i grafik
 Kazimierz Schiele (1890–1956) – polski taternik, narciarz, działacz turystyczny, brat bliźniak Aleksandra
 Konstanty Edward Schiele (1817–1886) – polski przemysłowiec pochodzenia niemieckiego
 Tadeusz Schiele (1920–1986) – taternik, pilot wojskowy, syn Kazimierza

Inne:
 Haberbusch i Schiele
 (11338) Schiele (1996 TL9) – planetoida z pasa głównego asteroid